Oh My God — О Боже мій!
 Object Management Group

Акроніми